Spieker steht für:
 niederdeutscher Ausdruck für landwirtschaftliche Speicher überschaubarer Größe
 Spieker (Atteln), ein Speichergebäude in Atteln
 Spiekernagel, ein großer Schiffsnagel, siehe Nagel #Spiekernagel
 ein Hilfswerkzeug beim Spleißen (Zusammenfügen) von Tauwerk, siehe Marlspieker und Hohlspieker
 Spieker-Punkt, Inkreismittelpunkt des zugehörigen Mittendreiecks
 Der Spieker, ein Unternehmen für traditionellen Fachwerkhausbau in Walsrode, Deutschland

Spieker ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Spieker (Geistlicher) (1880–1941), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Märtyrer 
 Anton Spieker (* 1989), deutscher Schauspieler
 Arkadius Maria Wilhelm Spieker (1910–1945), deutscher katholischer Ordensbruder
 Christian Wilhelm Spieker (1780–1858), deutscher theologischer Schriftsteller
 Christoph Spieker (* 1956), deutscher Historiker
 Franz-Josef Spieker (1933–1978), deutscher Filmemacher und Regisseur
 Helmut Spieker († 2014), Schweizer Architekt
 Ira Spieker (* 1961), deutsche Kulturanthropologin, Ethnologin und Hochschullehrerin 
 Jan Spieker (1782–1828), umherziehender Händler, 1978 als Moorleiche gefunden
 Johann Spieker (1756–1825), deutscher reformierter Theologe
 Johannes Spieker (1860–1914), Direktor des Mariengymnasiums sowie Gründer des Knabenkonvikts in Werl 
 Manfred Spieker (* 1943), deutscher Sozialwissenschaftler
 Maria Spieker (* 1951), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (Grüne)
 Markus Spieker (* 1970), deutscher Historiker und Autor
 Paul Emmanuel Spieker (1826–1896), deutscher Architekt und Baubeamter
 Theodor Spieker (1823–1913), deutscher Mathematiklehrer

Siehe auch:
 -spieker
 Spiecker
 Spiker
 Spyker